Axelrod ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Axelrod (1921–2004), US-amerikanischer Fechter
 Daniel Axelrod (1910–1998), US-amerikanischer Botaniker und Paläoökologe
 David Axelrod (Musiker) (1931–2017), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Produzent
 David Axelrod (* 1955), US-amerikanischer Politikberater und Wahlkampfmanager
 George Axelrod (1922–2003), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Gleb Axelrod (1923–2003), sowjetischer klassischer Pianist und Musikpädagoge
 Herbert R. Axelrod (1927–2017), US-amerikanischer Ichthyologe, Verleger und Unternehmer
 John Axelrod (* 1966), US-amerikanischer Dirigent
 Julius Axelrod (1912–2004), US-amerikanischer Mediziner und Neurochemiker
 Ljubow Issaakowna Axelrod (1868–1946), russische marxistische Philosophin
 Pawel Borissowitsch Axelrod (1850–1928), russischer Sozialist
 Robert Axelrod (* 1943), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Robert Axelrod (Schauspieler) (1949–2019), US-amerikanischer Schauspieler
 Wladislaw Glebowitsch Axelrod (* 1972), russischer Schachspieler

Siehe auch:
 Akselrod